Татьяна Кальдерон Ногуэра (; род. 10 марта 1993 года в Санта-Фе-де-Богота, Колумбия) — колумбийская автогонщица. В настоящее время участвует в Супер-Формуле, выступая за команду «Drago Corse with ThreeBond», а также является тестовым гонщиком и пилотом развития команды Формулы-1 «Альфа-Ромео».

Гоночная карьера

Ранние годы и картинг 
Первый раз Татьяна села за руль карта в девять лет, а в десять впервые задумалась о возможной спортивной карьере. Изначально мать Татьяны не хотела, чтобы её дочь выбирала такой опасный вид спорта (кроме этого, девочка интересовалась футболом, хоккеем на траве, гольфом и другими видами спорта), но в итоге отступила. В итоге Татьяна стала первой женщиной — победительницей национального чемпионата EasyKart .

Первый чемпионат 
В 2009 году Кальдерон решила не поступать в университет и начать гоночную карьеру. Изначально начав выступать в чемпионате кольцевых гонок Radical European Master, где она взяла второе место, впоследствии она решила переключиться на автомобили с открытыми колесами. Первым её крупным чемпионатом стал Star Mazda Championship. В первом сезоне она показывала средние результаты, но в следующем заняла два третьих места и стала первой женщиной, вступившей на подиум Star Mazda Championship.

В 2013 году она приняла участие в открытом Европейском чемпионате Формулы-3, где набрала 56 очков и заняла итоговое девятое место.

В 2014 году Татьяна выиграла первую свою гонку — второй этап Florida Winter Series на Себринг Рейсвей, где ей противостояли такие звёзды, как Макс Ферстаппен и Ленс Стролл.

GP3 и Формула-2 
В 2013 году она начала выступление в Чемпионате Европы Формулы-3, и отъездила последний сезон в 2015 году, не набрав очков. Затем было введено правило, что гонщик не может участвовать в чемпионате более трех сезонов, и ей пришлось покинуть соревнование. Она перешла в гоночную серию GP3, где стала первой женщиной за все время, и однажды заняла третье место, а также несколько раз попадала в очковую зону.

Помимо участия в менее крупных гонках, Кальдерон параллельно приняла участие в MRF Challenge сезона 2015/2016, где заняла второе место.
В 2016 году Кальдерон стала пилотом развития команды Формулы-1 Sauber, и сохранила место после реструктуризации и переименования в Alfa Romeo. Она также являлась тестовым пилотом и послом команды.

В 2019 году Татьяна стала первой женщиной-пилотом в истории чемпионата Формулы-2, но сезон она закончила без очков.

В следующем сезоне, оставшись без команды, Кальдерон пробовала себя в различных гонках на выносливость, а также в чемпионате Супер-Формула, параллельно с работой в Alfa Romeo.

В 2022 году Кальдерон вернулась в Формулу-2 на этапе в Спа. Её спонсировала колумбийская певица Кароль Джи.

Результаты

Вся карьера

Общая

Личная жизнь 
Двоюродным дядей Татьяны по линии отца является экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Cантос Кальдерон.

У Татьяны есть старшая сестра Паула и младший брат Фелипе. С 2012 года живёт в Мадриде.

Рост Татьяны — 163 см, и поэтому она иногда испытывает проблемы с адаптацией к управлению болидом и системами безопасности.

Примечания

Ссылки 
 

Пилоты Формулы-Рено 2.0 NEC
Пилоты ФИА Формулы-2 из Колумбии
Пилоты GP3 из Колумбии
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Испанской Формулы-3
Пилоты Чемпионата Европы Формулы-3
Автогонщики Колумбии
Родившиеся в Боготе
Пилоты Формулы-Ниппон
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Колумбии